Макви́ () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Макви, Кристин (при рождении Кристин Энн Пёрфект; 1943—2022) — британская певица, поэтесса-песенник, клавишник.
 Макви, Сара (урожд. Сара Джонстон, род. 1970) — английская  кёрлингистка.
 Макви, Эстер (род. 1967) — британский политик, член Консервативной партии, министр труда и пенсий во втором кабинете Терезы Мэй.